Раскат:
 Раскат — раскатанное полозьями, скользкое место (обычно имеющее уклоны).
 Раскат — длительный, прерывистый гул, например раскаты грома. 
 Раскат (также роскат) — русское оборонительное сооружение XVII века.
 Раскат — предположительное название ракеты-носителя Н-1.

См. также 

 Пушечный раскат — историческое сооружение на Красной площади в Москве.